Уллу́би-Юрт — аул в составе Нефтекумского района (городского округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Новый Джалал,
 Далхат,
 Улуби-Юрт.

География 
Расстояние до краевого центра: 246 км.

Расстояние до районного центра: 30 км.

История 
Аул возник в 1930 году к северо-западу от населённого пункта Махач-Аул (Джелал). Основан туркменами, переселёнными из аулов Мусса-Аджи и Туркменский. .

В 1937 году постановлением президиума ВЦИК селение Далгат было переименовано в Уллубий-Юрт — в честь дагестанского революционера Уллубия Буйнакского.

До 1 мая 2017 года аул входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Каясулинский сельсовет» Нефтекумского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, 89 % населения — туркмены.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 11

Религия 
 Местная религиозная организация мусульман-суннитов села Уллуби-Юрт (зарегистрирована в 2012 году)
 Вероисповедальное открытое кладбище площадью 21 378 м²

Известные уроженцы 
 Джанаева Джамиля Хамидовна (род. в 1947 году) — завотделением Нефтекумской ЦРБ, заслуженный врач РФ (1999).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Нефтекумского района